Мазор — топоним:

 Мазор — населённый пункт в Центральном округе Израиля
 Мазор — населённый пункт в Раштском районе Таджикистана.